In matematica, il termine formula di Newton può riferirsi a diversi concetti:
 il teorema binomiale che riguarda lo sviluppo delle potenze di un binomio
 le formule di Newton-Cotes per l'integrazione numerica
 il polinomio interpolante di Newton
 il metodo delle tangenti per l'approssimazione dello zero di una funzione
 le formule di Newton-Girard per polinomi simmetrici
 le identità riguardanti lati e angoli di un triangolo
 le formule di Newton riguardanti le differenze finite
 gli è stata attribuita la formula della viscosità dinamica (attrito viscoso)